A 7-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Masculin s-a desfășurat în perioada 26 februarie-8 martie 1970 în Franța. Echipa României a câștigat campionatul după ce a învins în finală echipa RDG-ului cu scorul de 13 - 12 și a devenit pentru a treia oară campioană mondială.

Runda preliminară

Finală

Clasament final

Top golgheteri
Vladimir Maximov —  — 31
Gheorghe Gruia —  România — 30
Karl-Heinz Rost —  — 29

Legături externe
Statistici CM 1970

1970 în handbal
Competiții de handbal
Sport în Franța